Wolverine – członek drużyny X-Men
 M10 Wolverine – amerykański niszczyciel czołgów produkowany w czasie II wojny światowej
 X-Men Geneza: Wolverine – amerykański film science-fiction z 2009 roku
 Wolverine – amerykańsko-brytyjski film science-fiction z 2013 roku
 M104 Wolverine – amerykański most towarzyszący wykorzystujący podwozie czołgu M1 Abrams
 HMS „Wolverine”
 USS „Wolverine”
 Wolverine – linia kolejowa firmy Amtrak na trasie Chicago – Detroit – Pontiac
 Wolverine – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan